Allgemeine Armenanstalt steht für
Allgemeine Armenanstalt (Elberfeld)
Allgemeine Armenanstalt (Hamburg)